Анна Пророчица може да се отнася за:

 Анна Пророчица (стар завет) – библейски персонаж от стария завет;
 Анна Пророчица (нов завет) – евангелски персонаж от новия завет;